

Patronyme 

 Adolf Barjansky (1851-1900), compositeur russe.
 Vladimir Barjansky (1892-1968), peintre et illustrateur d'origine russe spécialisé en costume et décor de ballet, théâtre et cinéma.

Autre 
 Le Stradivarius Barjansky, violoncelle fabriqué par Antonio Stradivari.